Aybert van Huerne, burgemeester van Brugge
 Aybert Jozef van Huerne, stadspensionaris van Brugge
 Joseph van Huerne, verzamelaar, mecenas, weldoener
 Jean-Marie de Pelichy van Huerne, burgemeester van Brugge